Ringier bezeichnet:

 Ringier, ein Schweizer Medienunternehmen
 Ringier Deutschland, dessen Deutschland-Tochter
 Ringier-Journalistenschule, Journalistenschule des Schweizer Medienunternehmens, die durch die Hans Ringier-Stiftung getragen wird
 JRP Ringier, einen Schweizer Verlag 
 Ringier (Familie), Schweizer Familie aus Zofingen

Ringier ist der Familienname folgender Personen:
 Annette Ringier (1944–2020), Schweizer Verlegerin
 Arnold Ringier (1845–1923), Schweizer Politiker
 Ellen Ringier (* 1951), Schweizer Verlegerin und Stifterin
 Gottlieb Ringier (1837–1929), Schweizer Politiker und Bundeskanzler
 Johann Heinrich Ringier (1668–1745), Schweizer Theologe
 Johann Rudolf Ringier (1797–1879), Schweizer Politiker
 Karl Ludwig Ringier (1808–1875), Schweizer Staatsschreiber und Politiker
 Martha Ringier (1874–1967), Schweizer Schriftstellerin
 Michael Ringier (* 1949), Schweizer Verleger
 Samuel Ringier (1767–1826), Schweizer Politiker